Реррас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Реррас, Ник (род. 1957) — американский политик-республиканец, член Сената Виргинии от 6-го избирательного округа (2000—2008).
 Реррас, Файсал (род. 1993) — марокканский футболист.